Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1966-1967.

Roster

Collegamenti esterni 

1967
Partizan Belgrado